Макко́рт () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Маккорт, Джеймс (род. 1944) — ирландский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Маккорт, Пэдди (род. 1983) — североирландский футболист, полузащитник «Селтика».
 Маккорт, Фрэнк (1930—2009) — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.

Примечания